Deidson Araújo Maia (Montes Claros, 1983. május 21. –), ismert nevén Veloso, brazil labdarúgókapus.

További információk 
 

1983-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Mogi Mirim EC labdarúgói
Az SC Corinthians Alagoano labdarúgói
A CR Brasil labdarúgói
A CS Alagoano labdarúgói
A SE Gama labdarúgói
A Mirassol FC labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek